Löhehaus, Löhe-Haus oder Wilhelm-Löhe-Haus steht für:

 Löhehaus (Bayreuth), Gemeindehaus und Baudenkmal 
 Wilhelm-Löhe-Haus (Fürth), Museum und Baudenkmal 
 Löhehaus (Gunzenhausen), Gemeindehaus
 Löhehaus (München), Freizeit- und Begegnungszentrum und Baudenkmal 
 Löhehaus (Neuendettelsau), Pfarrhaus
 Wilhelm-Löhe-Haus (Schweinfurt), Pflegeheim